Čtyřhra juniorů Australian Open 2018 probíhala ve druhé polovině ledna 2018. Do deblové soutěže melbournského grandslamu nastoupilo třicet dva párů tvořených hráči, kteří splňovali kritéria juniorské kategorie. Obhájcem titulu byl tchajwansko-čínský pár 18letých juniorů Hsu Yu-hsiou a Čao Ling-si. Hsu již nebyl věkově způsobilý do soutěže zasáhnout a Čao se jí rozhodl nezúčastnit.

Vítězem se stal sedmý nasazený francouzský pár složený ze 17letého Huga Gastona a 18letého Clémenta Tabura, kteří ve finále hladce zdolali německou dvojici Rudolf Molleker a Henri Squire, startující z pozice náhradníků, po dvousetovém průběhu. Každý z vítězů získal premiérový grandslamový titul kariéry a do juniorského kombinovaného žebříčku ITF si připsal 270 bodů. Navázali tak na výhru jediných francouzských vítězů v této soutěži jako páru, Jérôma Haehnela a Juliena Jeanpierreho, kteří si z Melbourne Parku odvezli triumf v roce 1998. Třetí Francouz Nicolas Mahut pak získal juniorskou trofej se Španělem Tommym Robredem v sezóně 2000.

Nasazení párů 
  Sebastián Báez /  Thiago Seyboth Wild (2. kolo)
  Sebastian Korda /  Nicolás Mejía (čtvrtfinále)
  Naoki Tadžima /  Alexej Zacharov (čtvrtfinále, odstoupili)
  Aidan McHugh /  Timofej Skatov (čtvrtfinále)
  Tristan Boyer /  Juan Manuel Cerúndolo (2. kolo)
  Tomáš Macháč /  Ondřej Štyler (semifinále)
  Hugo Gaston /  Clément Tabur (vítězové)
  Jeong Yeong-seok /  Park Ui-sung (odstoupili)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2018
Juniorský tenis v roce 2018